PFA (aksjomat)
 PFA (polimer) – polimer perfluoroalkoksylowy
 polioksymetylen
 p-fluorofenyloalanina
 p-fluoroamfetamina
 kwas fosfonomrówkowy
 Professional Footballers’ Association
 Polska Federacja Aikido